Skała z Krzyżem – skała w miejscowości Ciężkowice w powiecie tarnowskim w woj. małopolskim (w rezerwacie Skamieniałe Miasto)
 Skała z Krzyżem – skała w miejscowości Nielepice w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów
 Skała z Krzyżem – skała w miejscowości Piaseczno w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kroczyce
 Skała z Krzyżem – skała w miejscowości Złoty Potok w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów